Очирбат ()  — монгольское личное имя санскрито-монгольского происхождения, означающее «крепкий как ваджра».

Известные носители:
 Гомбожавын Очирбат (род. 1929) — председатель ЦК МНРП с апреля 1990 по 28 февраля 1991
 Пунсалмаагийн Очирбат — президент Монголии в 1990—1997
 Баатарын Очирбат (род. 1972) — ректор Монгольского университета науки и технологии 

Монгольские имена